Cândido Botelho é um cantor de música popular brasileira.

Discografia 
”Na balalaika/Quando se pede a uma estrela”
”Maria Antonieta/Fla-Flu”
”Fosse eu dono da tua boca/Canta guitarra”
”Esperarei por ti/Marcushla”
”Quem sabe?/Conselhos”
”Teu viver/Volta minha querida”

Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo